Nokia 6020 — стільниковий телефон фірми Nokia. Відноситься до лінійки телефонів «класика».

Комплектація: телефон, аккумулятор, зарядний пристрій, інструкція.

Особливості: запис відео до 50 сек, підтримка форматів: JPEG, GIF, BMP, WBMP

Іноваційний стильний дизайн, XHTML-браузер, завантаження java-додатків, вбудована VGA-камера, локальна та дистанційна синхронізація даних, передача «швидких повідомлень», MMS, e-mail, портативна рація Push-to-Talk, вбудований динамік handsfree, FM-радіо

Примітки

Посилання 
 Опис на сайті Nokia 

Стільникові телефони Nokia
Мобільні телефони, представлені в 2004 році
Мобільні телефони з інфрачервоним передавачем